Futura − czcionka bezszeryfowa
 Futura International Airways − hiszpańskie linie lotnicze
 Futura (album) - drugi album studyjny rapera schaftera